Biff Byford (1951-), chanteur britannique de metal.
 Hazel Byford, baronne Byford (1941-), femme politique britannique.
 Timothy Byford (1941-2014), réalisateur et traducteur serbe d'origine britannique.